Октябрьское () — посёлок в Усть-Коксинского района Республики Алтай России. Входит в состав Горбуновского сельского поселения.

История

География 
Расположено в приграничной территории юго-западной части Республики Алтай в горно-степной зоне и находится у реки Катунь.
Уличная сеть состоит из восьми географических объектов:
ул. Веселая, ул. Мостовая, ул. Набережная, ул. Нагорная, ул. Октябрьская, ул. Полевая, ул. Садовая, ул. Центральная

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения
русские составляли 98 % от общей численности населения в 258 жителей

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство. Животноводство.

Транспорт 
Находится на автодороге регионального значения «Октябрьское — Мульта» (идентификационный номер 84К-39) (Постановление Правительства Республики Алтай от 12.04.2018 N 107 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»).

Просёлочные дороги.

Примечания 

Населённые пункты на реке Катунь
Населённые пункты Усть-Коксинского района